Bande Q peut désigner :
 Bande Q (infrarouge) ;
 Bande Q (micro-ondes).